Гатчино — название населённых пунктов в России:

 Гатчино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Гатчино — деревня в Велижском районе Смоленской области.

См. также 
 Гатчина